UNH steht für:
 University of New Hampshire
 University of New Haven
 die Kennung eines Message Header-Segments in EDIFACT-Nachrichten
 das Aktiensymbol von UnitedHealth

Unh steht für:
 Unnilhexium, vorläufiger Name von Seaborgium

UNH